Трасува́ння ():

 Трасування — медод в геодезії.
 Трасування (програмування)
 Трасування друкованих плат
 Трасування променів
 Трасування тріщин
 Трасування шляху

Див. також 
 Траса
 Трекінг
 
 Маршрутизація